Česká Zbrojovka (Че́ска Збро́йовка — чешский оружейный завод, аббревиатура ČZ или CZ) — торговая марка, использовавшаяся несколькими производителями оружия и транспортных средств в Чешской республике:

 Arms Moravia (Technoex) 1993 —
 Alfa-Proj
 Česká zbrojovka Strakonice (также производитель мотоциклов)
 Česká zbrojovka Uherský Brod (ČZUB), изначально филиал Česká zbrojovka Strakonice
 Československá Státní Zbrojovka (ныне Zbrojovka Brno)
 Czech Weapons (ČZW)
 Zbrojovka Praga
 Zbrojovka Vsetín (ZVI)